CZZ est aussi un code qui peut faire référence à :
 Campo, dans le comté de San Diego, en Californie, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code